Bosznia-Hercegovina
Kijevo falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban
Kijevo falu Trnovo községben, Kelet Szarajevóban, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Kijevo falu és község Šibenik-Knin megyében

 Szerbia
Kijevo falu Batočina községben, a Šumadijai körzetben
Kijevo falu Rakovica községben, a Belgrádi körzetben